Голенкова — женская форма фамилии .
 Голенкова, Валентина Михайловна (род. 1992) — украинская спортивная гимнастка.
 Голенкова, Зинаида Тихоновна (род. 1939) — советский и российский социолог.